Torre de Doña Urraca puede referirse a:
 Castillo de Fuentidueña de Tajo, castillo en Fuentidueña de Tajo, Comunidad de Madrid, España.
 Torre de Covarrubias, de Fernán González o de Doña Urraca, torreón en Covarrubias, provincia de Burgos, España.